San Celso di Armagh vescovo, festeggiato il 1º aprile
 San Celso di Vercelli vescovo
 Santi Celso e Clemente martiri, festeggiati il 21 novembre
 Santi Nazario e Celso martiri, festeggiati il 28 luglio
 San Celso martire con Giuliano e Basilissa